Marc Berthoumieux, né en 1960 à Annemasse en Haute-Savoie) est un compositeur et accordéoniste de jazz français.
Serge Berthoumieux, né en 1904 à Bordeaux et mort en 1986 à Brunoy, critique musical, violoniste, librettiste français et cofondateur le l'Académie Charles-Cros.